CHS steht als Abkürzung für:

 Calvarial-Hyperostosis-Syndrom, eine entzündliche Knochenerkrankung bei Hunden
 Cannabis-Hyperemesis-Syndrom, eine Cannabis-induzierte Erkrankung
 Český horolezecký svaz, der tschechische Bergsteigerverband

 Charlemagne Hammer Skin, rechtsradikale französische Organisation
 Chediak-Higashi-Syndrom, eine seltene Erbkrankheit
 Cherry Hill Seminary, private Hochschule in South Carolina
 Clydesdale Horse Society, der britische Zuchtverband für die Pferderasse Cladesdsle, mit Sitz in Schottland 
 Cheshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 CHS Inc., eine US-amerikanische Agrargenossenschaft
 CHS Container Group, ein deutsches Unternehmen im Bereich Logistik, Unterbringung, Verpflegung, Führung, Schutz und Überwachung 
 Community of the Holy Spirit, ein anglikanischer Orden, siehe Liste anglikanischer Orden und Klöster
 , eine historische Adressierungsangabe für Datenspeicher, siehe CHS-Adressierung
 Flughafen Charleston, South Carolina (IATA-Code)

Abkürzung